Епархия Фантхьета () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Фантхьет, Вьетнам. Епархия Фантхьета входит в митрополию Хошимина. Кафедральным собором епархии Фантхьета является церковь Святейшего Сердца Иисуса.

История 
30 января 1975 года Римский папа Павел VI издал буллу "Arcano Dei", которой учредил епархию Фантхьета, выделив её из епархии Нячанга.

Ординарии епархии 
 епископ Paul Nguyên Van Hòa (30.01.1975 — 25.04.1975) — назначен епископом Нячанга;
 епископ Nicolas Huynh Van Nghi (6.09.1979 — 1.04.2005);
 епископ Paul Nguyên Thanh Hoan (1.04.2005 — 25.07.2009);
 епископ Joseph Vu Duy Thông (25.07.2009 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, стр. 958, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Dioecesium partitiones

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Вьетнама